Der Rajon Luzk (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Luzk, diese liegt am Nordrand des Rajons.

Geographie 
Der Rajon liegt im Südosten der Oblast Wolyn und grenzt im Norden an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj, im Nordosten an den Rajon Warasch (in der Oblast Riwne), im Osten an den Rajon Riwne (Oblast Riwne), im Südosten an den Rajon Dubno (Oblast Riwne), im Süden an den Rajon Solotschiw (in der Oblast Lwiw), im Südosten an den Rajon Tscherwonohrad (Oblast Lwiw), im Südwesten an den Rajon Wolodymyr sowie im Westen an den Rajon Kowel. Der Rajon vom Fluss Styr durchflossen, die Oblast- und Rajonshauptstadt Luzk liegt im Nordosten des Rajons, war aber bis Juli 2020 kein Teil desselben.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Luzk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis Juni 1958, als der Rajon Teremne (Теремнівський район, bis 1946 Rajon Piddubzi) zugeschlagen wurde, am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon selbst dann auch aufgelöst und auf die Rajone Kiwerzi, Horochiw und Roschyschtsche aufgeteilt, Der Rajon wurde jedoch am 8. Dezember 1966 wieder eigenständig und um Teile der ehemaligen Rajone Tortschyn und Senkewytschiwka erweitert, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Kiwerzi, Horochiw, Roschyschtsche und Manewytschi sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Luzk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 15 Hromadas (5 Stadtgemeinden, 5 Siedlungsgemeinden und 5 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 5 Städte
 7 Siedlungen städtischen Typs
 247 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Berestetschko
 Stadtgemeinde Horochiw
 Stadtgemeinde Kiwerzi
 Stadtgemeinde Luzk
 Stadtgemeinde Roschyschtsche
 Siedlungsgemeinde Kolky
 Siedlungsgemeinde Marjaniwka
 Siedlungsgemeinde Olyka
 Siedlungsgemeinde Tortschyn
 Siedlungsgemeinde Zuman
 Landgemeinde Boratyn
 Landgemeinde Dorossyni
 Landgemeinde Horodyschtsche
 Landgemeinde Kopatschiwka
 Landgemeinde Pidhajzi

Bis Juli 2020 waren es 1 Siedlungsgemeinde, 8 Landratsgemeinden und 7 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 83 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Luzk